Onychoteuthis är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Lichtenstein 1818. Onychoteuthis ingår i familjen Onychoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Onychoteuthis